Нижче наведено дискографію американського репера Spider Loc.

Студійні альбоми 
 2007: West Kept Secret: The Prequel
 2008: Da 1 U Love 2 Hate
 2010: Be About Your Money at All Cost

Спільні альбоми 
 2014: C.R.I.P (разом з J-Llove)
 2015: Documented (разом з I-Rocc)

Мікстейпи 
 2005: Brainless: The Prequel
 2005: G-Unit Radio: Part 18 — Rags 2 Riches (Гост: DJ Whoo Kid)
 2006: Bangadoshish (Гост: DJ Whoo Kid)
 2006: Bangadoshish 2 (Гостb: DJ CRASH D, Papa Smurf)
 2006: Southwest Influence (Гост: DJ Flipcyde)
 2006: Connected (Гост: DJ Felli Fel)
 2007: Paroled (Гост: DJ Crash D)
 2007: Connected 2 (Гости: DJ Felli Fel, Нік Бін)
 2007: Global Warning (Гост: DJ Woogie)
 2007: Connected 3 (Гости: DJ Whoo Kid, DJ Crash D)
 2008: The King of R&B (Rapping & Banging): Vol. 1 (Гост: DJ Crash D)
 2008: Connected 4 (Гости: DJ Whoo Kid, Dj Crash D)
 2008: The Best of Spider Loc: Volume 1 (Гост: DJ Whoo Kid)
 2008: Bangadoshish 3 (Гости: DJ Warrior, DJ Woogie)
 2009: Connected 5 (Гости: DJ Whoo Kid, DJ Crash D)
 2009: The King of R&B (Rapping & Banging): Vol. 2 (Гости: DJ Nina 9, DJ Crash D)
 2009: Arachnophobia (Гости: Shadyville DJs)
 2009: Land of the Lost (Гост: DJ Crash D)
 2009: We on Top (Гост: DJ Crash D)
 2009: The King of R&B: Vol. 3
 2009: Reptible (Гости: Shadyville DJs)
 2009: Connected 6 (Гости: DJ Whoo Kid, DJ Crash D)
 2009: Jac'n 4 Beats (Гости: Gangsta Granny, DJ Crash D)
 2011: Graveyard Shift (Разом з 40 Glocc; Гост: DJ Drama)
 2013: Streets May Be Icy: The Realist (Разом з Cash Daddy; Гости: DJ 1Hunnit, DJ RNS)

DVD 
 2005: «Brainless: The Prequel» (Режисер: Маркус «DJ Crash D» Міллер)
 2006: «Bangadosish» (Режисер: Маркус «DJ Crash D» Міллер)

Гостьові появи 
 2000: «Let's Ride» (Killa Tay з участю Revenge, D-Rome, Spade, Spider Loc та Young T)
 2001: «Money, Power, Respect» (C-Bo та Brotha Lynch Hung з уч. Spider Loc)
 2005: «Bullshit & Nonsense» (Kurupt з уч. Spider Loc та Eastwood)
 2005: «I Don't Know Officer» (50 Cent з уч. Lloyd Banks, Prodigy, Spider Loc та Mase)
 2005: «It Is What It Is» (Tony Yayo з уч. Spider Loc)
 2005: «We Run the Streets» (Ras Kass з уч. Spider Loc, Crooked I, El Dog, 40 Glocc та Cali Casino)
 2006: «Life» (Lloyd Banks з уч. Spider Loc)
 2006: «Mr. Potato Head (No More Games)» (дис на The Game) (Young Buck з уч. Spider Loc)
 2006: «Stop Bitchin» (Mr. Criminal з уч. Spider Loc)
 2006: «Transferred» (Ras Kass з уч. 40 Glocc та Spider Loc)
 2007: «They Don't Bother Me» (Young Buck з уч. Ma$e, Spider Loc та 50 Cent)
 2007: «West Kept Secret» (Hot Rod з уч. Spider Loc)
2008: «Respect the Shooter» (615 з уч. G-Unit та Spider Loc)
2008: «Wannabe» (Tony Yayo з уч. Spider Loc та 40 Glocc)
 2009: «All My Life (Remix)» (Jay Rock з уч. Glasses Malone, Kendrick Lamar, Ab-Soul, Schoolboy Q, Mistah F.A.B., Crooked I, 211, Sinful, TK, Eastwood, Omar Cruz, Nipsey Hussle, Problem, Roccett, Keno, Spider Loc, Bangloose та Roscoe Umali)
2009: «Smoke Chronic» (Jay Rock з уч. Spider Loc та Schoolboy Q)
 2010: «100» (Messy Marv з уч. Spider Loc)
 2010: «In These Streets» (Jay Rock з уч. Spider Loc)
 2012: «Gimme Some Luv» (Kartoon з уч. Spider Loc)
 2012: «My Life (Remix)» (Fas Action з уч. Spider Loc та Nipsey Hussle)
 2013: «Out of Bounds» (Mitchy Slick з уч. Spider Loc)
 2014: «Bounce» (Eastwood з уч. Spider Loc та Kurupt)
 2015: «Welcome 2 the Blocc» (Cee Wee 3 з уч. Spider Loc та Googie Monsta)

Посилання 

Spider Loc
Spider Loc